L'incendio – scoppiato nel 1547 dopo l'incoronazione di Ivan IV di Russia
 L'incendio – appiccato durante la Campagna di Russia nel 1812
 Il film Natascia - L'incendio di Mosca